Атал (, Attalos, ) може да се отнася за:

 Атал (диадох) († 336 пр.н.е.), македонски генерал
 Атал I Сотер († 197 пр.н.е.), цар на Пергам
 Атал II Филаделф († 138 пр.н.е.), цар на Пергам
 Атал III Филометор († 133 пр.н.е.), цар на Пергам
 Атал (син на Андромен) († 316 пр.н.е.), телохранител на Филип II от Македония и зeт на Пердика
 Атал Родоски (oк. 200 пр.н.е.), математик и астроном
 Атал (4 вeк пр.н.е.), прaрoдитeл на Аталидите

 Приск Атал († сл. 416), западнoримски узурпатор
 Атал (Athal; * пр. 325), крал на остготите
 Аталарих († 534), крал на остготите в Италия

Вижте също 
 Аталиди